Il doppio del torneo di tennis Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Matwé Middelkoop e Melle Van Gemerden 3-6, 6-1, [10-4].

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (Campioni)
 James Cerretani /  Marc Fornell-Mestres (quarti di finale)

 Diego Hartfield /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Alessandro Motti /  Andrea Stoppini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2008